

Patronyme
 Robert Motherwell (1915–1991), peintre américain de la première École de New York
William Richard Motherwell (1860-1943), homme politique canadien de la Saskatchewan

Toponyme

Motherwell est un township de la ville de Port Elizabeth en Afrique du Sud.

Motherwell, ville du North Lanarkshire en Écosse.
 Motherwell Football Club est un club de football écossais qui évolue en Scottish Premierleague.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme